Заходы — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 52 км к северу от Пскова и в 7 км к юго-западу от села Серёдка. В 1927-1928 годах был Заходский сельсовет. В 1928 году Заходский сельсовет был присоединён к Усаднищенскому сельсовету. В 1954 году Усаднищенский сельсовет был присоединён к Серёдкинскому сельсовету.

Население

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района